Râul Valea Hotarului se poate referi la:

Diverse râuri din varii bazine hidrografice 
 Râul Valea Hotarului - afluent al râului Dâmbovița
 Râul Valea Hotarului - afluent al râului Talna
 Râul Valea Hotarului - afluent al râului Vișeu

Altele 

Dezambiguizare râuri
 
 
Nume proprii